Amistad Cup, Friendship Cup ou Copa da Amizade, foi um torneio amistoso de futebol realizado em duas oportunidades (1989 e 1992), na cidade de Los Angeles, Estados Unidos. Todos os jogos foram realizados no Memorial Coliseum.

Uma peculiaridade deste torneio consistiu no fato de seleções da mesma confederação não se enfrentarem.

1989 
A primeira edição do torneio foi também chamada de Copa Camel.

Seleções Participantes 

Seleções da CONCACAF

Seleções da UNCAF

Fórmula de Disputa 
A Copa Camel foi disputada em duas fases: semifinal e final, com os perdedores da semi-final disputando o 3o Lugar

Resultados

Jogos

Semifinais

Disputa do 3o Lugar

Final

1992

Seleções Participantes 

Seleções da CONCACAF

Seleções da CONMEBOL

Fórmula de Disputa 
Diferentemente da edição anterior, nesta a fórmula de disputa foi "todos contra todos", porém, com a peculiaridade de seleções da mesma confederação não se enfrentam. Assim, Brasil e Colômbia confrontaram México e Estados Unidos, mas não jogaram entre si. Da mesma maneira, não houve confronto entre México e Estados Unidos.

Assim sendo, ao invés de seis jogos, foram realizadas apenas quatro partidas. E ao invés de cada seleção fazer três jogos, fez dois.

Jogos

Rodada 1 

: Carlos - Winck, Antonio Carlos, Ronaldo (82' Valdeir), Roberto Carlos, Mauro Silva, Bebeto, Junior, Renato Gaúcho (63' Cesar Sampaio), Rai (75' Palhinha), Zinho (63' Paulo Sergio)
: Campos - Munoz, Hernandez, Ramirez, Ambriz, Espana, De la Torre (63' Bernal), Garcia, Hermosillo (63' Uribe), Valdez (63' Guzman), Mora

: Meola - Armstrong, Balboa, Dooley, Clavijo, Quinn, Kinnear (46' Sorber), Michalik (46' Acosta), Murray, Perez, Vermes (69' Sullivan)
: Villaraga - Perea, Mendoza, Perez, Moreno, Escobar (65' Cabrera), Rincon, Valderrama, Alvarez (86' Villamizar), De            Avila (80' Guerrero), Valencia

Rodada 2 

: Campos - Munoz, Hernandez, Ramirez (67' Coyote), Ambriz, Espana, De la Torre (46' Bernal), Garcia (46' Espinoza),          Hermosillo, Valdez (46` Uribe), Suarez
: Villaraga - Perea, Mendoza, Perez, Moreno, Escobar (80' Guerrero), Rincon, Valderrama, Cabrera, De Avila, Valencia

: Meola - Balboa, Dooley, Doyle, Armstrong, Clavijo, Quinn (85' Michalik), Sorber, Murray (86' Chung), Perez, Sullivan (63' Acosta)
: Gilmar - Cafu, Antonio Carlos, Ronaldo, Roberto Carlos, Mauro Silva, Rai, Cesar Sampaio (46' Paulo Sergio), Renato (67' Edmundo), Bebeto, Zinho

Classificação Final

Ligações externas 
 Informações sobre o torneio no rsssf.com

Competições internacionais de futebol
Torneios amistosos dos Estados Unidos entre seleções nacionais de futebol